Der Challenger BNP Paribas Nouméa 2016 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Januar 2016 in Nouméa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 51 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 50 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 37 kB)

ATP Challenger Tour 2016
Tennisturnier in Nouméa